Mubàrak i Mudhàffar, primers reis de la taifa de Balànsiya (1011-1020).
 Abd al-Malik al-Muzaffar, rei de València (1061-1065)
 Abu-Bakr Muhàmmad al-Mudhàffar, emir de Badajoz (1045-1067)
 Abd-al-Màlik al-Mudhàffar (975-1008), hàjib del califat de Còrdova, fill d'Almansor
 Mudhàffar-ad-Din Xah Qajar, xa de Pèrsia (1896-1907) 
 Munis al-Mudhàffar (L'Eunuc i el Vencedor), general abbàssida en el regnat d'al-Múqtadir (908-932) 
 Al-Mudhàffar Sulayman, príncep aiubita, emir del Iemen (1214 - 1215) i de Hamat (1229 - 1244)
 Al-Mudhàffar Taqí-d-Din Úmar, príncep aiubita de Hamat (1178-1191) 
 Al-Màlik al-Mudhàffar Sayf-ad-Din Qútuz al-Muïzzí, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1259-1260)
 Muzaffar al-Din Gokburi, emir begtegínida d'Irbil (1190-1233)
 Al-Mudhàffar Hajjí, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire (1346-1347) 
 Abu-Sàlih Mansur ibn Nuh ibn Nasr al-Amir aix-Xadid al-Màlik al-Mudhàffar, emir samànida de Transoxiana i Khurasan (961 - 976)
 Muzaffar al-Din Bahadur Khan, emir de Bukharà (1860 - 1885)
 Muzaffar al-Din Uzbeg, atabeg ildegízida de l'Azerbaidjan (1210-1225)
 Muzaffar al-Din Kutlugh, atabeg salghúrida de Fars (1226 - 1260)
 Mudhàffar-ad-Din Súnqur ibn Mawdud (s. XII), primer atabeg salghúrida de Fars 
 Mudhàffar-ad-Din Zanguí ibn Mawdud, segon atabeg salghúrida de Fars 
 Abu-l-Fat·h al-Mudhàffar ibn al-Múslima, visir abbàssida el 1083
 Muzaffar al-Din Muhammad ibn al-Mubariz, emir fadlawàyhida després del 1228/1229
 Al-Mudhàffar ibn Alí, hàjib (), després emir de la Batiha
 Muzaffar Jang, nawab subadar del Dècan i nizam d'Hyderabad al segle XVIII
 Yússuf ibn Sulayman al-Mudhàffar